Мицраим (Мисраим) может означать:
 Мицраим — сын Хама (внук Ноя).
 Мицраим — на иврите название Египта.

Слова и фразы на иврите